Ronkay se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gábor Ronkay
 Laszlo Ronkay